Pere Vicenç, regent de la Generalitat de 1367 a 1369
 Pere Vicenç (abad), abad de Sant Quirze de Colera
 Pere Vicens i Rahola, medalla de Sant Jordi